Oelete bezeichnet:

 einen Fluss in Oecusse/Osttimor, siehe Oelete (Fluss)
 ein osttimoresischer Ort im Suco Usitaco, siehe Usitaco
 ein osttimoresischer Ort im Suco Abani, siehe Abani (Passabe)